Utvik är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ann-Marie Utvik (1936–2014), svensk konstnär
 Magnus Utvik (född 1964), svensk författare